Maximum Abduction — мини-альбом шведской группы Hypocrisy 1996 года выпущенный ограниченным тиражом в формате Shaped CD. Компакт-диск в форме куриной тушки, содержал 3 композиции трио и одну кавер-версию группы Kiss — «Strange Ways» из альбома 1974 года Hotter Than Hell. Две первые песни миньона были включены в издававшийся одновременно лонгплей Abducted, а «Request Denied» впоследствии вошёл в трек-лист альбома The Final Chapter.

Список композиций

Участники записи 
 Петер Тэгтгрен − вокал, гитара, клавишные
 Микаэль Хэдлунд − бас
 Ларс Соке − ударные

Примечания

Ссылки 
 
 Scott Wilcox. Maximum Abduction EP // Satan Stole My Teddybear — 12/2002
 Christian Rosenau. Maximum Abduction (EP) // Das Bloodchamber — 01/2001

Альбомы Hypocrisy
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном